Erard kan som auktorsförkortning betyda:

 Christian Érard
 Christian Erard

Robotskapade auktorsförkortningar